Induktiv kan syfta på:

 Induktiv logik – en idé framförd av de logiska positivisterna i början av 1900-talet
 Induktiv komponent –  inom elektroniken en passiv komponent med egenskapen att motverka alla förändringar
 Induktiv sensor – en elektronisk lägesgivare av metalliska föremål
 Induktiv reaktans – ett slag av frekvensberoende elektriskt motstånd
 Induktiv effekt – en effekt som påverkar polarisering av bindningar i molekyler

Se även
 Induktion